Хома Михайло:
 Хома Михайло — український віськовик, провідник Бережанської округи ОУН.
 Хома Михайло Степанович — український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер, фронтмен та засновник гурту DZIDZIO.
 Хома Михайло Юрійович — солдат Збройних сил України.

Див. також 
 Хома
 Хома (значення)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок